Łukasz Kubot e Marcelo Melo erano i detentori del titolo, ma Melo non ha preso parte a questa edizione del torneo. Kubot ha invece partecipato al concomitante torneo di Auckland.

In finale Jamie Murray e Bruno Soares hanno battuto Juan Sebastián Cabal e Robert Farah con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (campione)

 Nikola Mektić /  Alexander Peya (primo turno)
 Rajeev Ram /  Joe Salisbury (primo turno)

Alternate 
  Luke Bambridge /  Jonny O'Mara (primo turno)

Wildcard 

  Alex Bolt /  Matt Reid (quarti di finale)

 Lleyton Hewitt /  Jordan Thompson (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sydney International 2019